50 m stylem dowolnym kobiet – jedna z konkurencji rozgrywanych podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2013. Eliminacje i półfinały odbyły się 1 sierpnia. Finał rozegrano 2 sierpnia.

W tej konkurencji wzięło udział 83 (90 zgłoszonych) zawodniczki z 74 państw.

Złoty medal zdobyła Ranomi Kromowidjojo reprezentująca Holandię. Drugie miejsce zajęła Australijka Cate Campbell, a brązowy medal przypadł Francesca Halsall z Wielkiej Brytanii.

Rekordy

Wyniki

Eliminacje

Półfinały 
 Półfinał 1

 Półfinał 2

Finał

Bibliografia 
 
 
 

Pływanie na Mistrzostwach Świata w Pływaniu 2013